I Velociraptorinae () sono una sottofamiglia di Dromeosauridi vissuti nel Cretaceo superiore. Questi Dromeosauridi dal muso allungato erano lunghi in media attorno ai 2 metri e comprendono le specie Velociraptor mongoliensis, Velociraptor osmolskae Acheroraptor temertyorum, Tsaagan mangas e Linheraptor exquisitus. Anche se non unanimemente, Adasaurus, Itemirus, Luanchuanraptor e Balaur potrebbero appartenere a tale gruppo.

Note

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi